Кя́ргозеро — топоним:

Россия 
 Кяргозеро — деревня в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Кяргозеро — посёлок в Сегежском районе Республики Карелия.
 Кяргозеро — озеро в Сегежском районе Республики Карелия.